De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1993 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 4 april 1993 op Shah Alam in Shah Alam, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1993
Maleisië